Amnicon ist der Name von:
 Amnicon (Town) Town(ship) im Douglas Couty, Wisconsin
 Amnicon Falls State Park, ein State Park im US-Bundesstaat Wisconsin
 Amnicon Falls, eine Ortschaft im Douglas County, Wisconsin
 Amnicon Lake, ein See im US-Bundesstaat Wisconsin
 Amnicon River, ein Fluss im US-Bundesstaat Wisconsin

Siehe auch:
 Little Amnicon River, ein Fluss im US-Bundesstaat Wisconsin